Титул «Менеджер года Национальной баскетбольной ассоциации» () ежегодно присуждается лучшему менеджеру по итогам регулярного сезона начиная с сезона 1972/73. В отличие от других наград НБА, приз присуждается журналом Sporting News. Голосование проводится среди менеджеров 30 команд. Тот, кто набрал наибольшее количество голосов, объявляется победителем.

За всю историю титула обладателями награды стали 26 менеджеров. Джерри Коланжело, первый менеджер «Финикс Санз», единственный, кто завоёвывал титул четыре раза. Боб Басс, Уэйн Эмбри, Боб Ферри, Стэн Кастен, Джерри Краузе, Джефф Петри, Джерри Уэст, Ар Си Бьюфорд и Брайан Коланжело (сын Джерри Коланжело) выигрывали данную награду дважды. Обладатель титула по итогам сезона 2007/2008 генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж, команда под его руководством одержала на 42 победы больше чем в предыдущем сезоне, что является наилучшим показателем за всю историю лиги.

Победители

Комментарии 
  Уэйн Эмбри и Джерри Коланжело были включены в Зал славы баскетбола как функционеры в 1999 и 2004 годах.
  Рэд Ауэрбах был включён в Зал славы баскетбола как тренер в 1969 году.
  Элджин Бэйлор, Джерри Уэст и Джо Думмарс были включены в Зал славы баскетбола как игроки в 1977, 1980 и 2006 годах.

Примечания

Ссылки 

Награды НБА